Stora Tallholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Tallholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Stora Tallholmen, Raseborg, Nyland, 
 Stora Tallholmen, Sjundeå, Nyland,

Se även
Tallholmen
Lilla Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar